AMD Phenom е семейство 64-битови микропроцесори на AMD. Към него спадат двуядрените Phenom X2, триядрените Phenom X3 и четириядрените Phenom X4 серии. Семейството на Phenom е свързано с микропроцесорите Athlon 7xxx и Athlon II. Първите процесори от това семейство излизат на пазара през ноември 2007 година.

Компютърни процесори

Мобилни процесори 

Списъци за техника
Микропроцесори